Лос Мексиканос има више значења:

 Лос Мексиканос (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мексиканос (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Мексиканос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику